À la différence du trottoir roulant conventionnel qui est toujours horizontal, le travelator, dont la mécanique est plus complexe que celle du trottoir roulant, permet le déplacement sur des plans inclinés. Le travelator n'en demeure pas moins une variété de trottoir roulant.

Le travelator nécessite un plus grand espace que l'escalator dont il reprend le principe mécanique, tout en offrant l'avantage de permettre le déplacement des personnes et de certains objets mobiles : chariots roulants, bagages, fauteuils roulants.

Le travelator a donc petit à petit remplacé l'escalator dans les lieux publics où sa fonctionnalité s'est avérée supérieure : les aéroports (bagages et personnes handicapées à mobilité réduite) et les centres commerciaux (chariots et personnes handicapées à mobilité réduite, rollers, vélos, etc.).

Comme l'escalator, le travelator est construit sur le principe d'une énorme chaîne qui tourne en continu (comme une chenille de bulldozer). À la différence du trottoir roulant qui est généralement réalisé avec un tapis continu en caoutchouc, le trottoir du travelator est constitué d'éléments métalliques articulés avec le rainurage habituel évitant les accidents et permettant notamment aux chariots d'"accrocher", ce qui est indispensable étant donné l'inclinaison. Bien entendu le travelator est accompagné comme l'escalator, de part et d'autre, de deux mains courantes mobiles (généralement en caoutchouc) synchronisées et avançant à la même vitesse que le trottoir.

Les travelators vont généralement par paire, l'un montant, l'autre descendant.

Voir aussi 
 Escalier mécanique
 Trottoir

Transport par installation fixe